Petits Princes, association française, reconnue d'utilité publique.
 Les Petits Princes, film français de 2013.